Astrakan désigne des produits originaires de, ou transitant par, la ville d'Astrakhan (Russie, avec h), capitale d'un khanat tatar aux .

Fiction 
 Astrakan, film français de 2022.

Divers 
 Astrakan (fourrure), fourrure de jeune agneau ;
 Astrakan rouge, variété de pomme ;
 Astrakan (textile), une étoffe.

Astrakhan